Ohé en Laak, plaats in Nederland
Öhe, eiland van Duitsland